Fada kan vara namn på flera platser:

Fada, Nyköpings kommun
Fada, Tchad